Michael Higgins peut nommer :
Michael Higgins (1920-2008), acteur américain ;
Michael D. Higgins (né en 1941), homme politique irlandais.